Fogelis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniels Fogelis (* 1994), lettischer Sportler
 Einars Fogelis (* 1960), lettischer Sportmanager und Rennrodelfunktionär
 Harijs Fogelis, lettischer Fußball- und Eishockeyspieler

lv:Fogelis